

События 
 1 января
 Начался Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг.
 Русские войска Петра Котляревского в ходе русско-персидской войны штурмом взяли Ленкорань, решив исход войны в пользу России
 2 января — Кутузов поздравил войска с изгнанием неприятеля за пределы России.
 6 января — император Александр I издал Высочайший манифест об окончании Отечественной войны.
 31 января — в Буэнос-Айресе открылась Генеральная конституционная ассамблея Объединённых провинций Рио-де-ла-Платы, призванная выработать конституцию.
 Февраль — русские войска вторично заняли Берлин, преследуя остатки армии Наполеона.
 17 марта — прусский король объявил войну Франции.
 2 мая — сражение при Лютцене.
 20—21 мая — сражение при Бауцене.
 14—15 июня — подписаны направленные против Наполеона секретные Рейхенбахские конвенции между Англией, Пруссией, Россией и Австрией.
 25 июня — в Санкт-Петербурге прошли торжественные похороны М. И. Кутузова.
 23 августа — сражение у Гросберена.
 26 августа — сражение на Кацбахе.
 26—27 августа — сражение при Дрездене.
 29—30 августа — сражение под Кульмом.
 6 сентября — сражение при Денневице.
 20 сентября — в Испании распущены Кадисские кортесы.
 30 сентября — начал работу первый Конгресс Парагвая, который провозгласил страну независимой республикой.
 5 октября — Сражение на Темсе (Англо-американская война ), гибель вождя Текумсе.
 12 октября — в Парагвае упразднена Верховная хунта, вместо неё государство возглавили два консула, которые должны были меняться раз в четыре месяца. Ими стали Хосе Гаспар Родригес де Франсия и Фульхенсио Йегрос.
 16—19 октября — «Битва народов» при Лейпциге.
 24 октября — заключён Гюлистанский мирный договор между Россией и Ираном, по которому к России присоединялась значительная часть Закавказья. В результате Азербайджан был поделён на две части: Северный (ныне Азербайджанская Республика) и Южный (провинция Исламской Республики Иран).
 29 октября — Никколо Паганини в концерте на сцене театра Ла Скала впервые исполнил свои знаменитые «Вариации на четвёртой струне на тему балета „Орех Беневенто“» — «Ведьмы».
 30—31 октября — бой при Ханау.
 6 ноября — Конгресс Мексики официально принял декларацию независимости страны от Испании.

Наука

Музыка

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1813 году
 16 февраля — Хулиан Ромеа-и-Янгуас, испанский прозаик, поэт.
15 марта  — Джон Сноу, британский врач, один из первых приверженцев массового внедрения анестезии и медицинской гигиены.
 5 мая — Сёрен Кьеркегор, датский философ, представитель теистического экзистенциализма.
 22 мая — Рихард Вагнер, немецкий композитор.
 1 июля — Иоанн Цезарь Годефруа (ум. 1885), гамбургский купец, основатель .
 5 августа — Ивар Осен, норвежский лингвист и поэт, создатель норвежского литературного языка.
 20 августа — Владимир Соллогуб, русский писатель, граф.
 10 октября — Джузеппе Верди, итальянский оперный композитор.
 6 декабря — Николай Огарёв, русский поэт, публицист, философ-социалист.
 Себастьян Хабеншаден, немецкий художник.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1813 году
 20 января — Христоф Мартин Виланд, немецкий писатель (род. 1733).
 23 мая — Жерар Кристоф Мишель Дюрок, французский генерал, гофмаршал двора Наполеона I (род. 1772).
 4 апреля — Василий Владимирович Грушецкий, генерал-поручик, действительный тайный советник, сенатор, участник присоединения Крыма к России.
 28 апреля — Михаил Илларионович Кутузов, русский полководец, генерал-фельдмаршал.
 1 мая — Жан-Батист Бессьер, маршал Франции при Наполеоне I.
 28 июня — Герхард Йоганн Давид Шарнхорст прусский генерал и военный реформатор.
 2 сентября — Жан Виктор Моро, французский полководец (род. 1763).
 2 ноября — Дмитрий Петрович Неверовский, герой Отечественной войны 1812 года.
 11 ноября — князь Доминик Иероним Радзивилл, участник Отечественной войны 1812 года (на стороне Наполеона), последний представитель несвижской ветви Радзивиллов по мужской линии.

См. также

Примечания